Frith est un terme du vieil anglais signifiant paix, protection, sécurité.

Frith est aussi un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Benjamin Frith (né en 1957), pianiste classique britannique
 (1912-1996), joueur et gérant de football anglais 
 (né en 1949), ornithologue et photographe australien
Chris Frith (né en 1942), psychologue et professeur britannique

, ornithologue anglais
 (1945-2009), homme politique canadien
Francis Frith (1822-1898), photographe anglais du Moyen-Orient
Fred Frith (né en 1949), musicien et compositeur expérimental anglais
Freddie Frith (1909-1988), coureur motocycliste anglais
 (1921-1982), administrateur et ornithologue australien
Heather Frith (née en 1967), auteure-compositrice-interprète des Bermudes
 (1763-1848), propriétaire foncier et notable des Bermudes

 (1503-1533), prêtre et martyr protestant anglais
 (né en 1970), journaliste et éditeur britannique
Mary Frith (c. 1584-1659), pickpocket et receleuse londonienne
 (né en 1941), homme d'affaires bermudien
 (1923-2005), diplomate et homme politique canadien
Simon Frith (né en 1946), musicologue et critique musical britannique
Uta Frith (née en 1941), psychologue en développement allemande
 (1856-1941), avocat et auteur britannique
William Powell Frith (1819-1909), peintre anglais
 (1850-1924), sculpteur britannique

Voir aussi
Frith van der Merwe (née en 1964), athlète sud-africaine 

Homonymie de patronyme